Stemmiulidae är en familj av mångfotingar. Stemmiulidae ingår i ordningen Stemmiulida, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stemmiulidae 176 arter. 

Stemmiulidae är enda familjen i ordningen Stemmiulida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Stemmiulidae